Ramon Garriga puede hacer referencia a:
 Ramón Manuel Garriga Nogués (1835-1906), catedrático, filólogo y helenista español.
 Ramon Garriga i Boixader (1876-1968), escritor, poeta y eclesiástico español.
 Ramón Garriga Alemany (1908-1994), periodista e historiador español.